Rote Presse steht für:

 Rote Presse, Weinberg in der Lage Meißner Kapitelberg, Sachsen
 Rote Presse, Weingut in Sörnewitz (Coswig), Landkreis Meißen, Sachsen
 Rote Presse, Weinpresse über dem Bennoschlösschen in Oberlößnitz, Landkreis Meißen, Sachsen